Chvalkovice, comune del distretto di Náchod, nella regione di Hradec Králové
Chvalkovice, comune del distretto di Vyškov, in Moravia Meridionale